Александр Николаевич Греньков (; 20 января 1978, Осиповичи, Могилёвская область) — белорусский футболист, защитник.

Биография 
Начал карьеру в жодинском «Торпедо», потом перешёл в минское «Динамо», в 2004—2005 играл за солигорский «Шахтёр», с которым выиграл чемпионство в 2005 году. В 2006 году отправился на Украину, но не сыграл ни одного матча и вернулся в жодинское «Торпедо».

В 2009 году вторично перешёл в «Шахтер». Долгое время был основным опорным полузащитником, но в сезоне 2013 стал появляться на поле лишь эпизодически.

В феврале 2014 года перешёл в «Смолевичи-СТИ», но из-за проблем со здоровьем так и не сыграл за смолевичский клуб и завершил карьеру.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2005
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (5): 2001, 2010, 2011, 2012, 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (3): 2000, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Белоруссии (2): 2002/03, 2003/04

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Родившиеся в Осиповичах
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Кривбасс»